Alcuni furono gli assedi compiuti dalle armate romane e sasanidi alla città di Amida (l'attuale Diyarbakır), che si trovava nell'antica Mesopotamia (oggi in Turchia).

assedio di Amida (336), la città fu assediata ed occupata dalle truppe sasanidi di Narsete, figlio (o fratello?) di Sapore II;
assedio di Amida (359) dove fu combattuta una tremenda battaglia tra le truppe di Costanzo II e Sapore II.

Note

Pagine correlate
Battaglia di Amida